European Open je lahko:

European Open (golf), turnir v golfu
European Open (snooker), turnir v snookerju